Стањков може бити:

 Стањков (Домажлице), град у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Стањков (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република